Mehlawischken ist ein ostpreußischer Ortsname:
 Mehlawischken, 1938 bis 1946 Liebenort, Kreis Labiau, untergegangener Ort im Rajon Polessk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Mehlawischken, historischer Name von Mehlauken, 1938 bis 1946 Liebenfelde, Kreis Labiau, seit 1946: Salessje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Polessk, Oblast Kaliningrad, Russland